De Prins (restaurant)
 De Prins, afkorting voor De Prins der Geïllustreerde Bladen, tijdschrift 1901 - 1948, Uitgeverij N.J. Boon (Amsterdam)
 Dirk De Prins, Vlaams journalist

Zie ook
 Prins (doorverwijspagina)